Церковь Ризоположения может означать: